Hochschule für Soziale Arbeit steht für:
 Teilschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
 Hochschule für Soziale Arbeit Zürich (HSSAZ), heute Departement Soziale Arbeit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)